Saryagash kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Saryagasj, ort, Sydkazakstan, 
 Saryaghash Aūdany, distrikt, Sydkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar